Поверхностные электромагнитные волны:

 Поверхностные волны Дьяконова — DSW.
 Волна Дьяконова-Фойгта — поверхностная волна Дьяконова-Фойгта.

См. также